Норашен ():

 Норашен (церква) — вірменська церква XV століття у Тбілісі, Республіка Грузія.

 Норашен (район Апарана) — колишня назва села у марзі (області) Арагацотн, Республіка Вірменія. Сучасна назва — Шохакн.
 Норашен (район Араґаца) — село у марзі Арагацотн, Республіка Вірменія.
 Норашен (Арарат) — село у марзі Арарат, Республіка Вірменія.

 Норашен (Гадрут) — село у Гадрутському районі, Нагірно-Карабаська Республіка.
 Норашен (Ґегаркунік) — село у марзі Ґегаркунік, Республіка Вірменія.
 Норашен (Лорі) — село у марзі Лорі, Республіка Вірменія.
 Норашен (Нахіджеван) — село у Нахіджевані, Азербайджанська Республіка.
 Норашен (Тавуш) — село у марзі Тавуш, Республіка Вірменія.
 Норашен (Шарур) — історична назва міста Шарур, нині Нахіджеван, Азербайджанська Республіка.

 Норашен (станція) — залізнична станція колишньої Закавказької залізниці.